Donaconethis är ett släkte av insekter. Donaconethis ingår i familjen Embiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spinnfotingar
Donaconethis